Hoofdklasse voetbal 2016/17
 Hoofdklasse hockey dames 2016/17
 Hoofdklasse hockey heren 2016/17